Мамерк () — древнеиталийское имя. Известные носители:

 Мамерк — тиран города Катания;
 Мамерк Эмилий Лепид Ливиан (лат. Mamercus Aemilius Lepidus Livianus) — консул Римской республики 77 года до н. э.;
 Мамерк Эмилий Мамерцин (лат. Mamercus Aemilius Mamercinus) — римский политик и военачальник, военный трибун с консульской властью в 438 году до н. э., диктатор в 437, 434 и 426 годах до н. э.
 Мамерк Эмилий Скавр (лат. Mamercus Aemilius Scaurus) — римский политик, консул-суффект 21 года н. э.